Ел Чарапо има више значења:

 Ел Чарапо, Пало Алто (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чарапо (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чарапо (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику